Le Mauvais Chemin peut faire référence à plusieurs œuvres :
 Le Mauvais Chemin (Ridin' the Wind), un film muet américain de Del Andrews, sorti en 1925 ;
 Le Mauvais Chemin (O kakos dromos), un film gréco-turc de Muhsin Ertuğrul, sorti en 1933,  avec Maríka Kotopoúli ;
 Le Mauvais Chemin (La Viaccia), un film italo-français de Mauro Bolognini, sorti en 1961, avec Jean-Paul Belmondo